{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (69801) - || 1998 RS14 || 14 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69802) - || 1998 RX15 || 14 september 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (69803) - || 1998 RL20 || 15 september 1998 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| (69804) - || 1998 RV22 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69805) - || 1998 RF23 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69806) - || 1998 RC24 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69807) - || 1998 RE24 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69808) - || 1998 RO29 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69809) - || 1998 RM33 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69810) - || 1998 RF42 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69811) - || 1998 RC47 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69812) - || 1998 RV47 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69813) - || 1998 RB50 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69814) - || 1998 RD50 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69815) - || 1998 RC54 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69816) - || 1998 RS57 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69817) - || 1998 RB58 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69818) - || 1998 RP61 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69819) - || 1998 RK62 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69820) - || 1998 RR63 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69821) - || 1998 RA65 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69822) - || 1998 RD65 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69823) - || 1998 RQ68 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69824) - || 1998 RO70 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69825) - || 1998 RU71 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69826) - || 1998 RE72 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69827) - || 1998 RR72 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69828) - || 1998 RX73 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69829) - || 1998 RS74 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69830) - || 1998 RA75 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69831) - || 1998 RO75 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69832) - || 1998 RA76 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69833) - || 1998 RO76 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69834) - || 1998 RH77 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69835) - || 1998 RV78 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69836) - || 1998 SZ2 || 18 september 1998 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| (69837) - || 1998 SE4 || 19 september 1998 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (69838) - || 1998 SX5 || 20 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69839) - || 1998 SJ10 || 18 september 1998 || Caussols || ODAS
|-
| (69840) - || 1998 SM10 || 16 september 1998 || Uenohara || N. Kawasato
|-
| (69841) - || 1998 SA12 || 22 september 1998 || Caussols || ODAS
|-
| (69842) - || 1998 SE20 || 20 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69843) - || 1998 SL22 || 23 september 1998 || Višnjan Observatory || Višnjan Observatory
|-
| (69844) - || 1998 SY22 || 23 september 1998 || Woomera || F. B. Zoltowski
|-
| (69845) - || 1998 SU26 || 24 september 1998 || Ondřejov || P. Pravec
|-
| (69846) - || 1998 SO32 || 23 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69847) - || 1998 SD35 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69848) - || 1998 SQ35 || 22 september 1998 || Caussols || ODAS
|-
| (69849) - || 1998 SZ38 || 23 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69850) - || 1998 SN40 || 24 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69851) - || 1998 SY45 || 25 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69852) - || 1998 SH51 || 26 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69853) - || 1998 SP53 || 16 september 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (69854) - || 1998 SS54 || 16 september 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (69855) - || 1998 SX55 || 16 september 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (69856) - || 1998 SZ56 || 17 september 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (69857) - || 1998 SG57 || 17 september 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (69858) - || 1998 SM57 || 17 september 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (69859) - || 1998 SQ57 || 17 september 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (69860) - || 1998 SX57 || 17 september 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (69861) - || 1998 SP58 || 17 september 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (69862) - || 1998 SB59 || 17 september 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (69863) - || 1998 SD59 || 17 september 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (69864) - || 1998 SG59 || 17 september 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (69865) - || 1998 SO60 || 17 september 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (69866) - || 1998 ST60 || 17 september 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (69867) - || 1998 SA61 || 17 september 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (69868) - || 1998 SU61 || 17 september 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (69869) Haining || 1998 SX62 || 25 september 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (69870) Fizeau || 1998 SM64 || 20 september 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (69871) - || 1998 SW64 || 20 september 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (69872) - || 1998 SY70 || 21 september 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (69873) - || 1998 SB71 || 21 september 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (69874) - || 1998 SQ73 || 21 september 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (69875) - || 1998 SB74 || 21 september 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (69876) - || 1998 SV74 || 21 september 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (69877) - || 1998 SU79 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69878) - || 1998 SJ81 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69879) - || 1998 SN81 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69880) - || 1998 SQ81 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69881) - || 1998 SL91 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69882) - || 1998 SP92 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69883) - || 1998 SK98 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69884) - || 1998 SF99 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69885) - || 1998 SD100 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69886) - || 1998 SH100 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69887) - || 1998 SJ100 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69888) - || 1998 SB102 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69889) - || 1998 SU110 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69890) - || 1998 SZ110 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69891) - || 1998 SF112 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69892) - || 1998 SF114 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69893) - || 1998 SL118 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69894) - || 1998 SD125 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69895) - || 1998 SA126 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69896) - || 1998 SE130 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69897) - || 1998 SN131 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69898) - || 1998 SX134 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69899) - || 1998 SZ137 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69900) - || 1998 SN138 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten